Le Type 97 peut désigner une série d'armes conçu ou entré en service en 1937, qui est la 2597 année du calendrier japonais  :
le fusil de précision Type 97, une arme de tireur d'élite utilisée par les forces impériales japonaises durant la Seconde Guerre mondiale.
le fusil-mitrailleur Type 97, une mitrailleuse japonaise employée à bord des blindés durant la Seconde Guerre mondiale.
le fusil antichar Type 97, utilisé par les forces japonaises durant la Seconde Guerre mondiale.
le canon Type 97 57 mm, pièce d'artillerie équipant le blindé ci-dessous.
le Type 97 Chi-Ha, un char moyen japonais durant la Seconde Guerre mondiale.
le Type 97 Te-Ke, une chenillette japonaise durant la Seconde Guerre mondiale.
la grenade à main type 97 utilisé par les forces japonaises durant la Seconde Guerre mondiale.
Le ? l'avion de chasse le plus répandu dans le Service aérien de l'Armée impériale japonaise jusqu'en 1940.
l'hydravion Kawanishi H6K désigné par la marine impériale japonaise « Grand navire volant type 97 » (« 九七式大型飛行艇 »).